Rosita Lama Muvdi est une réalisatrice, scénariste, monteuse et productrice colombienne spécialisée dans les courts métrages et les films documentaires.

Biographie

Récompenses

Filmographie

Comme réalisatrice 
 2009 : Sombra Azul (court métrage) 
 2011 : Dr. Raúl Cuero: El Espíritu de la Creatividad (court métrage documentaire)
 2011 : Carnaval de Barranquilla (téléfilm documentaire)
 2014 : Malkia Tambó: La Historia Detrás de la Magia (court métrage documentaire)
 2014 : Creep Date (court métrage)
 2014 : Cadenza (court métrage)
 2015 : Her Collection (court métrage)
 2015 : Discernment (court métrage)
 2017 : La Sirena (court métrage)
 2018 : Tabula Rasa (court métrage)

Comme scénariste 
 2009 : Sombra Azul (court métrage)
 2014 : Creep Date (court métrage)
 2015 : Discernment (court métrage)
 2017 : La Sirena (court métrage)
 2018 : Tabula Rasa (court métrage)
 2018 : Instinct (court métrage)

Comme monteuse 
 2009 : Sombra Azul (court métrage)
 2011 : Dr. Raúl Cuero: El Espíritu de la Creatividad (court métrage documentaire)
 2011 : Carnaval de Barranquilla (téléfilm documentaire)
 2014 : Malkia Tambó: La Historia Detrás de la Magia (court métrage documentaire)
 2014 : Creep Date (court métrage)

Comme productrice 
 2009 : Sombra Azul (court métrage)
 2014 : Creep Date (court métrage)

Références

Liens externes 
 

Naissance en mars 1986
Naissance en Colombie
Réalisatrice colombienne
Scénariste colombien de cinéma
Monteuse
Productrice colombienne